Aydıncık (orthographe turque) ou Aydincik est le nom de plusieurs localités en Turquie :

 Aydıncık dans la province de Mersin (İçel)
 Aydıncık dans la province de Yozgat

Villages 
  village du district de Yüreğir dans la province d'Adana
  village du district d'Altındağ dans la province d'Ankara
  village du district de Gazipaşa dans la province d'Antalya 
  village du district et de la province de Bayburt 
  village du district et de la province de Bolu
  village du district et de la province d'Elâzığ
  village du district de Refahiye dans la province d'Erzincan
  village du district de Cide dans la province de Kastamonu